Мамедалієв Юсиф Гейдар огли, Юсиф Гейдар огли Мамедалієв (азерб. Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev; 31 грудня 1905 — 15 грудня 1961) — азербайджанський і радянський хімік, доктор хімічних наук.
 Мамедалієв Гейдар Нураддіногли (рос. Гейдар Нураддин оглы Мамедалиев; нар. 2 квітня 1974, Кубатли, Нагірно-Карабаська автономна область, Азербайджанська РСР, СРСР) — російський борець греко-римського стилю азербайджанського походження, чемпіон світу.